Anse à Frédéric – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Anse à Frédéric – zatoka w Kanadzie, w prowincji Quebec, w regionie Mauricie;
 Anse à Frédéric – zatoka w Kanadzie, w prowincji Quebec, w regionie Bas-Saint-Laurent.